Die ITTF World Tour Grand Finals 2016 fanden vom 8. bis 11. Dezember 2016 im katarischen Doha statt.

Einzel 
Für die Qualifikation im Einzel war die Teilnahme an fünf World-Tour-Turnieren nötig.

Männer

Teilnehmer 

Fang Bo hatte genug Punkte für eine Qualifikation, jedoch nicht an den erforderlichen 5 Turnieren teilgenommen. Zhang Jike sagte wegen einer Fußverletzung ab. Li Ping stand in der Punktetabelle auf Rang 34 und nahm als Vertreter des Gastgeberlandes der Grand Finals teil.

Turnier

Frauen

Teilnehmerinnen 

Li Xiaoxia und Wu Yang hatten genug Punkte für eine Qualifikation, jedoch nicht an den erforderlichen 5 Turnieren teilgenommen. Die qualifizierten Spielerinnen Liu Shiwen und Yu Mengyu verzichteten auf eine Teilnahme.

Turnier 

1krankheitsbedingte Aufgabe

Doppel 
Für die Qualifikation im Doppel war die Teilnahme an vier World-Tour-Turnieren nötig.

Männer

Teilnehmer 

Die chinesischen Doppel hatten genug Punkte für eine Qualifikation, jedoch nicht an den erforderlichen vier Turnieren teilgenommen. (zudem war Zhang Jike in zwei Doppeln vertreten, genau wie Ho Kwan Kit) Hugo Calderano und Gustavo Tsuboi waren qualifiziert, verzichteten aber auf eine Teilnahme. Patrick Franziska war verletzt und konnte daher mit Jonathan Groth nicht teilnehmen.

Turnier

Frauen

Teilnehmerinnen

Turnier

U-21 
Für die Qualifikation im U-21-Bereich war die Teilnahme an vier World-Tour-Turnieren auf zwei Kontinenten nötig.

Männer

Teilnehmer

Turnier

Frauen

Teilnehmerinnen

Turnier

Weblinks 
 Die Grand Finals 2016 auf der Website der ITTF (abgerufen am 30. November 2020)

Einzelnachweise 

ITTF World Tour
Sportveranstaltung in Doha
Tischtennisveranstaltung 2016